Frimout bezeichnet:

 Dirk Frimout (* 1941), belgischer Astronaut
 (5115) Frimout, Asteroid